Ранчо ел Мекате има више значења:

 Ранчо ел Мекате (Кваутитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ел Мекате (Теолојукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику